Rába, zijrivier van de Donau
Rába (vrachtautomerk)
Raba Wyżna, Pools dorp
Raba Wyżna (gemeente)
Raba (onderdistrict), onderdistrict in regentschap Bima, Indonesië